Lancaster County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lancaster County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 78002415
 Lancaster County Courthouse (South Carolina), ID-Nr. 71000788